Amerikai Egyesült Államok
 Waukon (Iowa)
 Waukon (Washington)